Holtehuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holtehuse (Biersted Sogn) – en bebyggelse i Biersted Sogn
 Holtehuse (Freerslev Sogn) – en bebyggelse i Freerslev Sogn
 Holtehuse (Stenmagle Sogn) – en bebyggelse i Stenmagle Sogn
 Holtehuse (Store Tåstrup Sogn) – en bebyggelse i Store Tåstrup Sogn
 Holtehuse (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse i Sønder Dalby Sogn